Der Verräter – film del 1917 diretto da Georg Alexander, Carl Boese
Il traditore  (The Informer – titolo tedesco: Der Verräter) – film del 1935 diretto da John Ford
Der Verräter – film tv del 1959 diretto da Theodor Grädler
Der Verräter – film tv del 1995 diretto da Diethard Klante